«Чотири скарби неба» () — дебютна книга китайсько-американської письменниці Дженні Тінхвей Джан, яка вийшла у видавництві Flatiron Books у квітні 2022 року. Українською роман опублікований у видавництві «Лабораторія».

Про книгу 
Дебютний роман про китайську дівчину, яка бореться за своє місце в США 1880-х років на тлі Акту про виключення Китаю.

Дайю ніколи не хотіла бути схожою на трагічну героїню, на честь якої її назвали, яку шанували за її красу та проклинали розбитим серцем. Але коли її викрадають і контрабандою переправляють через океан з Китаю в Америку, Дайю мусить відмовитися від дому та майбутнього, яке вона собі уявляла. Протягом наступних років вона змушена продовжувати переосмислювати себе, щоб вижити. Від школи каліграфії до публічного будинку в Сан-Франциско, до магазину в горах Айдахо, ми слідкуємо за Дайю у відчайдушних пошуках, щоб уникнути трагедії, яка її переслідує. У той час як антикитайські настрої прокочуються по всій країні хвилею неймовірного насильства, Дайю мусить звернути увагу на кожного з себе, якими вона була, включно з тими, яких вона найбільше хоче залишити, щоб нарешті заявити про своє ім’я та історію .

«Чотири скарби неба» — історичний роман, який переносить читача у США кінця ХІХ століття та демонструє усю жорстокість цього періоду. Авторка переплітає тогочасну реальність із давньою китайською міфологією, витворюючи унікальне тло роману та абсолютно нове звучання художнього тексту у літературі.

Український переклад 
Україномовний переклад книги вийшов у 2022 році у видавництві «Лабораторія», перекладачка — Інна Бодак.

Посилання 

 Український переклад книги на сайті видавництва «Лабораторія»

Примітки